Starfield (englisch für Sternenfeld) steht für:

 Starfield (Computerspiel)
 Starfield (Ibanez), Gitarrenmodell von Ibanez
 Kette von Shoppingmalls der Shinsegae
 Starfield (Missouri), ein gemeindefreies Gebiet in Missouri
 Starfield (Band), eine christliche Musikband aus Kanada

Siehe auch:

 Starfield Simulation (Bildschirmschoner)